Іоан XIX (; 1855 — 21 червня 1942) — 113-й папа (абба) Александрійський та патріарх усієї Африки при Святому Престолі Святого Марка у 1927—1942 роках. Перший в історії єпископ (митрополит), висвячений на папу.

Народився 1855 року в Даїр Таса (мухафаза Асьют). Замолоду став ченцем у монастирі Паромей у Нітрійській пустелі. Невдовзі був відправлений до Греції для вивчення теології. 1887 року папа Кирил V призначив його митрополитом Аль-Бехейри. 1894 року також стає єпископом Монуфії.

Деякі стверджували, що його обрання папою не було канонічним (протиріччя 15 канону Першого Нікейського собору). Це питання викликало постійну суперечку в Коптській православній церкві.

Продовжив політику попередника у протистоянні Генеральною радою громад, що намагалася обмежити церковну і фінансову владу папи. 1932 року вирішив розв'язати протистояння, утворивши комітет у 2 єпископів і 3 світських правників, які були відповідальними перед папою і Генеральною радою громад. Але проблемою залишився контроль над церковними статками. Помер 1942 року.

Примітки

Джерела 
 Paul Verghese (Hrsg.): Die Kirchen der Welt Band 12: Koptisches Christentum. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1973, ISBN 3-7715-0151-2, S. 78.

Патріархи Коптської православної церкви